Гесио́на ():
 Гесиона — в древнегреческой мифологии нимфа, дочь титана Океана и Тефиды.
 Гесиона — в древнегреческой мифологии дочь царя Трои Лаомедонта, сестра Приама и Ганимеда.
 «» — музыкальная трагедия Андре Кампра (1700).